Fredrik Nilsson kan syfta på:

 Fredrik Nilsson (1870–1918) - kommunalpolitiker, journalist, bibliotekarie och folkbibliotekspionjär
 Fredrik Nilsson (agronom) (1903–1986) – en svensk agronom
 Fredrik Nilsson (ishockeyspelare) (*1971) – före detta ishockeyspelare
 Fredrik Nilsson (fotbollsspelare) (född 1969) – före detta fotbollsspelare i Club Deportivo Guadalajara
 Fredrik Nilsson (handbollsspelare, 1976) (*1976) – svensk tidigare handbollsmålvakt
 Fredrik Nilsson (trumslagare) – trumslagare i musikgruppen The Sounds 
 Lars Fredrik Nilson – svensk kemist